

Фресно — округ у Каліфорнії
 Фресно — місто, штат Каліфорнія
 Фресно — переписна місцевість, штат Огайо
 Фресно — переписна місцевість, штат Техас